Diels:
 Hermann (Alexander) Diels
 (Friedrich) Ludwig (Emil) Diels
 Otto (Paul Hermann) Diels
 Rudolf Diels

 Diels–Alderreaktion

Tyska efternamn